

Ștefan cel Mare a fost domn (1457–1504) al Moldovei. Numele acestuia se mai poate referi la următoarele:

Localități din România 
 Ștefan cel Mare, Argeș, reședința comunei cu același nume.
 Ștefan cel Mare, Bacău, reședința comunei cu același nume.
 Ștefan cel Mare, Călărași, reședința comunei cu același nume.
 Ștefan cel Mare, Constanța.
 Ștefan cel Mare, Neamț, reședința comunei cu același nume.
 Ștefan cel Mare, Olt, reședința comunei cu același nume.
 Ștefan cel Mare, Vaslui, reședința comunei cu același nume.

Cultură
 Ștefan cel Mare, film din 1974.
 Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Bălți.
 Statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău.

Educație
 Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” din Chișinău.
 Colegiul Militar Liceal „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.
 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Transport
 Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt din Chișinău.
 Ștefan cel Mare (stație de metrou) din București.

Altele 
 Brigada 2 Infanterie Motorizată „Ștefan Cel Mare”.
 Grădina Publică „Ștefan cel Mare” din Chișinău.
 Ordinul Ștefan cel Mare (Republica Moldova).
 Stadionul Dinamo din București, numit și „Stadionul Ștefan cel Mare”.

Vezi și 
 Ștefan
 Ștefan Vodă (dezambiguizare)

Toponime românești